Эта статья содержит информацию о первом раунде Кубка УЕФА 2007/08.

В первом раунде принимали участие 80 клубов, определявших в парных встречах участников группового этапа: 32 победителя квалификации, 32 клуба, стартующих с данной стадии турнира, и 16 команд, проигравших в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка состоялась 31 августа 2007 года в Монако. Все клубы были разделены на «сеяных» и «несеяных», а также сгруппированы в 8 подгрупп, в зависимости от своего еврокубкового коэффициента. Каждый из этих клубов мог встретиться только с одним из пяти представителей противоположной корзины своей подгруппы.

Результаты матчей 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

Кубок УЕФА 2007/2008